Emporia kan syfta på:
 Emporia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Emporia (handelskoloni) – en historisk term för feniciska och grekiska handelsstationer
 Emporia, Malmö – ett köpcentrum i stadsdelen Hyllie i Malmö

Geografi

Spanien

 Emporion – en antik stad i Spanien, se Empúries

USA

 Emporia, Indiana
 Emporia, Kansas
 Emporia, Virginia